

Astronomia 
MAGIC – Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope

Cinema 
Magic – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield
Magic - Magia (Magic) – film del 1978 diretto da Richard Attenborough

Giochi 
Magic: l'Adunanza – gioco di carte collezionabili

Informatica 
Magic (software) – software CAD progettazione circuiti di controllo

Letteratura 
 Magic – romanzo di William Goldman del 1976, da cui è tratto il film Magic – Magia
Magic – raccolta di Isaac Asimov del 1996

Musica 
Magic – brano di Eleonora Giorgi inciso per la colonna sonora del film Mia moglie è una strega, del 1980
Magic – album dei T-Square del 1981
Magic – album dei Gillan del 1982
Magic – album di Amii Stewart del 1992
Magic – album di Axel Rudi Pell del 1997
Magic – album di Bruce Springsteen del 2007
Magic – singolo di Olivia Newton-John del 1980
Magic – singolo dei The Cars del 1984
Magic – singolo di Lorella Cuccarini del 1990
Magic – singolo dei Pilot del 1974, rifatto nel 2009 da Selena Gomez
Magic – singolo di Robin Thicke del 2008
Magic – album dei B'z del 2009
Magic – singolo di B.o.B del 2010
Magic – singolo delle Secret del 2010
Magic – singolo dei Smash Mouth del 2012
Magic – singolo dei Coldplay del 2014
Magic – singolo dei Simple Minds del 2018
Magic – singolo di Yung Gravy del 2019
Magic – singolo di Kylie Minogue del 2020
Magic – album di Nas del 2021

Persone 
Magic – rapper statunitense

Sport 
Orlando Magic – squadra di pallacanestro statunitense

Televisione 
Magic! – Programma televisivo per ragazzi condotto da Piero Chiambretti su Rai 1 nel 1986

Altro 
Magic – rivista dedicata all'illusionismo